Bisonte — animais da família dos bovídeos

Pessoas 

Bison Dele - jogador de basquete americano
Bison Smith - lutador profissional americano
Giuseppe Bernardino Bison - pintor italiano
Matt Kemp -  jogador de baseball americano, apelidado de "The Bison"

Pessoas fictícias

 M. Bison — personagem da série Street Fighter, conhecido no Japão como Vega
 Balrog (Street Fighter) — personagem da série Street Fighter, conhecido no Japão como M. Bison ou Mike Bison

Localidades 

Bison (Dacota do Sul)
Bison (Kansas)
Bison (Oklahoma)